Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Дуб Устецький» (втрачена) була оголошена рішенням Тернопільського ОВК № 645 від 13.12.1971 року у с. Устечко (Дорогичівське лісництво, Бучацький держлісгосп, кв.69 вид 12., Заліщицький район, Тернопільська область). Площа — 0,02 га.

Рішенням Тернопільської обласної ради № 358 від 25.01.2005 року об'єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по причині руйнування дерева природними процесами 1998 року. Скасування здійснено на основі акту Державного управління екологічної безпеки у Тернопільській області від 10.09.2000 року за підписами держінспектора С. В. Кондратюка та керівника лісгоспу Й.Фреяка.

Примітки

Джерела 
 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Ботанічні пам'ятки природи Тернопільської області‎
Природоохоронні об'єкти, засновані 1971